Grupp 2 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 (Uefa) var en av åtta Uefa-kvalificeringsgrupper till världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 som spelades mellan 19 september 2009 och 25 augusti 2010. I gruppen spelade Nederländerna, Makedonien, Norge, Slovakien och Vitryssland. Norge vann gruppen och gick vidare till playoffspel där de fick möta Ukraina.

Tabell
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=175 |Lag
!width=30 |SM
!width=30 |V
!width=30 |O
!width=30 |F
!width=30 |GM
!width=30 |IM
!width=30 |MSK
!width=30 |P
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:left;" |  || 8 || 7 || 1 || 0 || 39 || 2 || +37 || 22
|- 
|style="text-align:left;" |  || 8 || 5 || 2 || 1 || 30 || 7 || +23 || 17
|-
|style="text-align:left;" |   || 8 || 4 || 1 || 3 || 17 || 14 || +3 || 13
|-
|style="text-align:left;" |   || 8 || 2 || 0 || 6 || 15 || 13 || +2 || 6
|-
|style="text-align:left;" |  || 8 || 0 || 0 || 8 || 3 || 68 || -65 || 0
|}

Resultat

Externa länkar
 VM-kvalgrupp 2 på Uefa:s hemsida

Fotbollsåret 2009
Fotbollsåret 2010
2009 i Europa
2010 i Europa